Schicke ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Schicke (* 1942), deutscher Politiker (LDPD/FDP)
 Herbert Schicke (1931–1992), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdL